Grand Junction (Colorado)
Grand Junction (Iowa)
Grand Junction (Tennessee)

Desambiguações de topônimos